Сюзан Тайррелл (;  — ) — американская актриса.

Биография 
Сюзан Тайррелл родилась в Сан-Франциско в 1945 году. Актёрской карьерой занялась в юности, выступая в различных постановках в летних театрах. Её карьерному росту способствовал переезд в Нью-Йорк, где начинающая актриса стала играть во многих знаменитых театральных постановках. В 1964 году состоялся её дебют на телевидении, а с началом 1970-х Тайррелл стала получать роли и на большом экране. В 1972 году она стала номинанткой на премию «Оскар» за роль в спортивной драме Джона Хьюстона «Жирный город». В 1977 году Тайрелл получила премию «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана за роль в фильме «Плохой». В 1980-х она запомнилась ролью Солли Мослер в культовых фильмах о американской проституции «Ангелочек» (1983) и «Ангелочек-мстительница» (1985), а также ролью Селин в историческом боевике «Плоть и кровь» (1985). В 1990 году Тайррелл появилась в молодёжном фильме Джона Уотерса «Плакса» с Джонни Деппом в главной роли.

В 2000 году актриса потеряла обе ноги и оказалась прикована к инвалидной коляске из-за тромбоцитоза, вызванного редкой болезнью крови. Несмотря на это, она продолжала периодически сниматься, появившись в дальнейшем в фильмах «Шоу века» (2003) и «Запретная зона 2: Запретная галактика» (2011).

Актриса скончалась во сне 16 июня 2012 года в своём доме в городе Остин, штат Техас.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Сатурн» лучшей киноактрисе второго плана
Актрисы театра США
Киноактрисы США